Gösta Åberg kan syfta på bland andra:

* Gösta Åberg (1905–1981), svensk reklamtecknare som specialiserade sig på filmaffischer
 Gösta Åbergh (1920–2006), svensk arkitekt
 Gösta Åberg (1927–2018), svensk språkvetare, redaktör och förläggare